Pumpkintown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pumpkintown (North Carolina)
 Pumpkintown (South Carolina)
 Pumpkintown (Tennessee)
 Pumpkintown (West Virginia)